Vårgårda West Sweden 2021 - linjeløb er den 15. udgave af linjeløbet ved det svenske cykelløb Vårgårda West Sweden. Det bliver kørt den 8. august 2021 med start og mål i Vårgårda kommun. Løbet er en del af UCI Women's World Tour 2021. Den oprindelige 15. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021 - linjeløb
UCI Women's World Tour 2021